est un téléfilm américain réalisé par Jamie Dixon et diffusé le  sur .

Synopsis 
Lors d'une opération des Delta Force en Afghanistan pour la libération d'un prisonnier, ces derniers découvrent que des terroristes talibans sont prêts à acheter une arme de destruction massive au docteur Walsh, un scientifique qui travaillait autrefois pour la CIA et qui se cache aujourd'hui dans une forêt de la Tchétchénie. Envoyés sur place pour l'éliminer, les Delta Force se retrouvent en proie à une nuée de chauves-souris mutantes hyper agressives.

Fiche technique 
 Titre : 
 Réalisation : Jamie Dixon
 Scénario : Chris Denk et Brett Merryman
 Production : Jeffery Beach, David Hillary, Phillip J. Roth et T.J. Sakasegawa
 Société de production : 
 Musique : James Bairian et Louis Castle
 Photographie : Ivo Peitchev
 Montage : Matt Michael
 Décors : Bobby Michaels
 Costumes : Maria Mladenoza
 Pays d'origine : États-Unis
 Format : Couleurs - 1,85:1 - Dolby Digital - 35 mm
 Genre : Action, horreur
 Durée : 84 minutes
 Date de diffusion :  (sur )

Distribution 
 David Chokachi (VF : David Kruger) : Russo
 Michael Jace : Martinez
 Pollyanna McIntosh : Katya
  : Downey
  : O'Neal
 Tomas Arana : le docteur Benton Walsh
 Mike Straub : Candell
 Todd Jensen : le colonel
 Ivo Simeonov : Sergei
 George Zlatarev : Grigor
 Hristo Mitzkov : Anatoli
 Velislav Pavlov : Chechen One
 Ivan Kotsev : le pilote russe

Autour du film 
 Le tournage s'est déroulé du  au  à Sofia, en Bulgarie.
 Le film fait suite à La Nuit des chauves-souris (), réalisé par Louis Morneau en 1999.

Liens externes 
 
 

Téléfilm américain des années 2000
Téléfilm diffusé en 2007
Téléfilm de Syfy
Téléfilm d'action
Téléfilm d'horreur
Film d'horreur avec des animaux
Film tourné à Sofia
Suite de film américain